Sac de Rome peut faire référence à :

 le sac de Rome de 390  par les Sénons de Brennos qui contient l'épisode resté célèbre des « oies du Capitole » ;
 le sac de Rome de 410 ap. J.-C. par les Wisigoths d'Alaric  ;
 le sac de Rome de 455 par les Vandales de Genséric ;
 le sac de Rome de 472 par Ricimerus 
 le sac de Rome de 546 par les Ostrogoths de Totila ; 
 le siège et la prise de Rome en 550 par les Ostrogoths de Totila ; 
 le sac de Rome de 846 par les Sarrasins ;
 le sac de Rome de 1084 par les Normands de Robert Guiscard ;
 le sac de Rome de 1527 par les troupes de l'empereur Charles Quint.

Cinéma 

 Le Sac de Rome, film italien d'un réalisateur inconnu, daté de 1910 ;
 Le Sac de Rome (Il sacco di Roma), un film italien réalisé par Enrico Guazzoni et Giulio Aristide Sartorio, sorti en 1920, dont l'action se situe dans le contexte du sac de Rome par les armées de Charles Quint en mai 1527 ;
 Le Sac de Rome (Il sacco di Roma), un film italien réalisé par Ferruccio Cerio, sorti en 1953.

Voir aussi 
 Siège de Rome
 Grand incendie de Rome

Notes et références 

Rome, sac